Села:
 Юрківці — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Юрківці — Вінницька область, Гайсинський район
 Юрківці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Юрківці — Чернівецька область, Чернівецький район
 Юрківці — Чернігівська область, Прилуцький район

Див. також 
 Юрков

Посилання